Norsk Telegrambyrå, agència de notícies de Noruega
 Cinturó temperat nord (del seu nom en anglès North Temperate Belt), banda de núvols de l'atmosfera de Júpiter